Datura может означать:

 Datura — латинское наименование рода растения Дурман из семейства паслёновых.
 Datura — Brutal Death metal группа с Украины
 Datura — итальянская евродэнс-группа